Qui a peur d'Hitchcock est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé  
Un certain Roland Raynal vient trouver Ric Hochet en pensant être victime d'une machination : il a reçu une vidéo où on le voit commettre un cambriolage et les références d'un compte bancaire à son nom crédité de plus de 3,5 millions de dollars. Ric, qui a promis d'enquêter, est agressé par un homme chauve, et ce, à plusieurs reprises. Carson Brady, cinéaste oublié d'Hollywood, pense que l'histoire évoque un scénario non tourné d'Hitchcock. Effectivement, la suite le prouve : Raynal est tué dans son avion qui s'écrase sur la villa cossue d'un couple de retraités italiens. Puis c'est au tour de Carson Brady d'être grièvement blessé alors qu'il fait une démonstration de saut à l'élastique dans les gorges du Verdon. Le demi-frère et la fiancée de Raynal se disputent et s'accusent mutuellement.

Jessica, la fiancée, est enlevée, ainsi que Ric, comme le prévoyait le scénario. Après avoir échappé à leurs geôliers, tous deux s'enfuient. Ric suit toujours le scénario et se rend dans les gorges du Verdon : le canot des fuyards part sur la rivière tandis que la police peine à les suivre par la route. Mais Ric, sautant à l'élastique d'un viaduc, parvient à arrêter les deux criminels : Raynal, qui avait mis en scène sa mort, et Jessica. Raynal, en délicatesse avec la Mafia napolitaine qui devait financer son film, voulait disparaître et se débarrasser du comptable de la Mafia, qui habitait dans la villa détruite par l'accident.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Roland Raynal : pilote amateur et cinéaste en herbe
 Carson Brady : cinéaste qui a connu les plus grands d'Hollywood et qui vit aux crochets des autres
 Jessica : fiancée de Raynal

Lieux de l’action 
Paris ; Cannes ; les Gorges du Verdon.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1995
Alfred Hitchcock